Роберт Эрри (; род. 21 сентября 1964, Монреаль) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Чемпион мира 1997 года в составе сборной Канады.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне играл за команду «Питерборо Питс», где был одним из результативных игроков, заработав по итогам сезона 1982/83 100 очков, забросив при этом 53 шайбы. По окончании сезона на драфте НХЛ 1983 года был выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз». 

Дебютировал в НХЛ за «Пингвинз» в следующем сезоне, сыграв полноценный сезон. В сезоне 1984/85 Эрри был переведён в фарм-клуб «Балтимор Скипджекс», где отыграл полтора сезона, вызываясь также и в НХЛ. Вернувшись в НХЛ Эрри со временем стал более результативен и за 8 следующих сезонов в составе «Пингвинз», он стал одним из ключевых игроков команды, которая в 1991 и 1992 годах завоевала два Кубка Стэнли подряд.

22 марта 1993 года был обменян в «Баффало Сейбрз» на защитника Майка Рэмзи, за который сыграл 12 матчей (8 в регулярке и 4 в плей-офф), пропустив часть сезона из-за травмы. По окончании сезона в качестве свободного агента перешёл в «Сан-Хосе Шаркс», где отыграл полтора сезона в качестве капитана команды. 

27 февраля 1995 года был обменян в «Детройт Ред Уингз», с которым в том же сезоне дошёл до Финала Кубка Стэнли, где «Ред Уингз» уступили в серии со счётом 4-0 «Нью-Джерси Девилз». Отыграв ещё почти два сезона за команду из Детройта, он вернулся в «Сан-Хосе Шаркс», где доиграл оставшуюся часть сезона 1996/97.

По окончании сезона перешёл в «Даллас Старз», откуда по ходу сезона был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», за который доиграл часть сезона. Его последним клубом в карьере стал «Хартфорд Вулф Пэк», который был фарм-клубом «Рейнджерс».

По окончании сезона 1998/99 завершил карьеру в возрасте 34 лет.

В составе сборной Канады играл на ЧМ-1997, на котором канадцы завоевали золотые медали; на турнире Эрри заработал 3 очка (2+1).

Телевизионная карьера 
Работает цветным комментатором матчей «Питтсбург Пингвинз».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Балтимор Скипджекс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Обладатели Кубка Стэнли
Спортивные комментаторы